Kraftwerk Hamm bezeichnet verschiedene Kraftwerke auf dem Gebiet der Stadt Hamm:
das Kraftwerk Westfalen, ein Steinkohlekraftwerk von RWE Power im Stadtteil Schmehausen
das Kernkraftwerk THTR-300, ein stillgelegtes Kernkraftwerk im Stadtteil Uentrop
das Kernkraftwerk Hamm, ein geplantes aber nie erbautes Kernkraftwerk
das GuD-Kraftwerk Hamm-Uentrop, ein GuD-Kraftwerk der Trianel im Stadtteil Uentrop